Martin Frýdek (1969), Tsjechisch voetballer en voetbaltrainer
 Martin Frýdek (1992), Tsjechisch voetballer